La liste des pays par consommation de pétrole fournit le classement annuel et l'évolution de la consommation de produits pétroliers des différents États. Ces produits ne sont pas tous issus exclusivement du raffinage du pétrole brut : s'y rajoutent toute une gamme d'hydrocarbures liquides, tels que les biocarburants (biogazole et bioéthanol), les synfuels produits à partir du charbon ou du gaz naturel (par le procédé Fischer-Tropsch), les liquides des puits gaziers (condensat de gaz naturel), les produits obtenus à partir de bitume (syncrude ou orimulsion), les gains lors du raffinage et lors de soutirage des réservoirs de stockage.

Deux unités de mesure sont couramment utilisées pour exprimer cette production, le volume est exprimé en barils par jour (bbl/j) ou milliers de barils par jour (kbbl/j), tandis que la masse l'est en tonnes par an (t/an) ou en million de tonnes par an (Mt/an). La conversion d'une unité vers l'autre varie en fonction de la densité du pétrole (le brut est un mélange de plusieurs hydrocarbures, certains légers, d'autres lourds), mais une tonne d'équivalent pétrole correspond à  et un baril est en moyenne égal à , c'est-à-dire qu'une production d'un baril par jour serait équivalente à celle de  par an.

La société britannique BP publie chaque année depuis 1952 la BP Statistical Review of World Energy, qui regroupe des statistiques sur l'ensemble des différentes énergies utilisées dans le monde, informations collectées par l'Energy Academy de l'université Heriot-Watt à Édimbourg. L'autre source disponible gratuitement en ligne est l'agence américaine EIA, tandis que l'Agence internationale de l'énergie propose des statistiques payantes.

2010-2013 
Dans les années 2010, la consommation globale de pétrole continue d'augmenter, la tendance est alors la suivante :
Asie de l'Est, tandis que l'Europe réduit très lentement sa consommation. En 2013, pour la première fois, les pays n'étant pas membres de l'OCDE consomment plus que les pays membres de cette organisation. Toujours en 2013, le pétrole représente 32,8 % de la consommation d'énergie primaire, en légère baisse.

2000-2009

1990-1999

1980-1989

1965-1979

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 
 .
 .

Articles connexes 

Consommation de pétrole
Économie internationale
Géographie du pétrole